Die 14. Champions Trophy der Herren im Hockey fand vom 20. bis zum 28. Februar 1992 in Karatschi statt. Die deutsche Auswahl konnte den Titel verteidigen und zum fünften Mal erringen. Es wurden erstmals Platzierungsspiele ausgetragen.

Teilnehmer 

   (Weltmeister 1990 und Olympiadritter)
   (Olympiasieger 1988 für Großbritannien und WM-Fünfter) 
  (Gastgeber und Vizeweltmeister)
   (Titelverteidiger, Olympiazweiter und WM-Vierter)
   (WM-Dritter)
   (WM-Siebter)

Ergebnisse

Finalrunde

Weblinks 
 hockey.de

1992
Hockey 1992
Sportveranstaltung in Karatschi
Hockeywettbewerb in Pakistan